A Feldmann régi német családnév.

Híres Feldmann nevű személyek 
Feldman
 Eric Drew Feldman amerikai billentyűs és basszusgitáros
 Marty Feldman (1934–1982) angol színész, komikus
 Michael Feldman (1949) amerikai rádiós személyiség
 Morton Feldman (1926–1987) amerikai zeneszerző
 Tibor Feldman (1947) amerikai színész

Feldmann
 Feldmann Antal (1809–?) bölcsész, orvos
 Feldmann Gyula (1890–1955) válogatott labdarúgó, edző
 Feldmann János Ede (19. század) orvos
 Leopold Feldmann (1801–1882) német vígjátékíró
 Feldmann József (1903–1975) Földesi József sebészorvos, kórházigazgató eredeti neve
 Feldmann Mózes (1860–1927) rabbi
 Rötger Feldmann (1950) német képregényíró
 Feldmann Tibor (1919–1990) Flórián Tibor sakkozó, szakíró, sportvezető eredeti neve

Német családnevek